L'Usurier – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 L'Usurier – film del 1913 diretto da Camille de Morlhon